Vulturești se poate referi la:

Localități din România:
Vulturești, Argeș, reședința comunei cu același nume
Vulturești, Olt, reședința comunei cu același nume
Vulturești, Suceava, reședința comunei cu același nume
Vulturești, Vaslui, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Vultur (dezambiguizare)
 Vulturu (dezambiguizare)
 Vultureni (dezambiguizare)